Гулиев, Ариф: Гулиев, Ариф Али оглы (1950—2021) — азербайджанский и советский актёр театра и кино.
 Гулиев, Ариф Мехди оглу (1933—2021) — азербайджанский учёный в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.